Корчмино — название населённых пунктов:

 Корчмино — бывшая деревня в черте города Санкт-Петербурга.
 Корчмино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.